Por María Alfonso de Portugal podemos referirnos a dos infantas portuguesas:

 María Alfonso (1290 - 1340), infanta portuguesa, señora de Gibraleón, hija de Dionisio I de Portugal y casada con el infante Juan Alfonso de la Cerda; 
 María Alfonso (1301 - 1320), religiosa e infanta portuguesa, hija de Dionisio I de Portugal.